Ла-Бусса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на захід від Парижа, 45 км на північ від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 502 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1177,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Буссак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Буссак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен